Alet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Alet-les-Bains, ort och kommun, Aude,

Mikronesiens federerade stater 

 Alet (ö), Chuuk, Polowat Municipality, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar